Ahrend ist der Familienname von

 Klaus-Michael Ahrend (* 1971), deutscher Ökonom 

Ahrend steht für:

 Jürgen Ahrend Orgelbau, eine Orgelbaufirma in Ostfriesland

Siehe auch:

 Arent
 Arend
 Ahrendt